Теракты в феврале 2012 года
 Взрывы в университете Алеппо — теракт, произведенный 15 января 2013 года